Première Division 2004/05 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2004/05 (Togo), voetbalcompetitie in Togo